Il singolare  del Cerveza Club Premium Open 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2010.

Carlos Salamanca era il detentore del titolo, ma ha perso nel 1º turno contro Júlio César Campozano.

Giovanni Lapentti ha battuto in finale João Souza 2–6, 6–3, 6–4.

Teste di serie

  João Souza (finale)
  Marcos Daniel (secondo turno)
  Rogério Dutra da Silva (semifinali)
  Carlos Salamanca (primo turno)

 Andre Begemann (primo turno)
 Júlio Silva (primo turno, ritiro)
 Robert Farah (quarti di finale)
 Sebastián Decoud (semifinali)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Cerveza Club Premium Open 2010